Mosa  – fiume che scorre in Francia, Belgio e Paesi Bassi
Mosa  – dipartimento francese
Mosa  – piatto tipico trentino